Alexander Rybak (né en 1986), chanteur norvégien ;
Jury Rybak (né en 1979), judoka biélorusse ;
R.T. Rybak (né en 1955), homme politique américain.
Voldymyr Ivanovitch Rybak, politicien ukrainien.
Volodymyr Rybak (né en 1946), homme politique ukrainien.